Agnes a Austriei cunoscută și ca Agnes a Ungariei (n. 18 mai 1281 – d. 10 iunie 1364, Königsfelden, lângă Windisch, azi în Elveția) aparținând Casei de Habsburg, a fost fiica regelui romano-german Albert I și a soției sale Elisabeta de Gorizia-Tirol. A fost soția regelui maghiar Andrei al III-lea.

Biografie 
Căsătoria ei cu regele maghiar a avut loc pe 13 februarie 1296 la Viena. Regele Andrei al III-lea a murit cinci ani mai târziu, iar Agnes a preluat de atunci educația fiicei sale vitrege, Elisabeta. În 1308 tatăl lui Agnes a fost ucis lângă Windisch, nu departe de castelul ancestral al Habsburgilor. Pentru a comemora această tragedie familială, văduva Elisabeta de Gorizia-Tirol a întemeiat Mînăstirea Königsfelden, o dublă mănăstire a clariselor și a minoriților franciscani. Agnes a locuit acolo din 1317 fără să devină călugăriță. În același timp, fiica ei vitregă, Elisabeta, a intrat la mănăstirea dominicană din Töss aflată în apropiere. Mînăstirea Königsfelden a fost extinsă prin achiziționarea de terenuri și printr-o abilă administrare economică. Printre altele, ea a finanțat construirea bisericii Mănăstirii Königsfelden, care este una dintre principalele lucrări arhitecturale ale ordinelor mendicante din Elveția.

Cu aproximație din anul 1330 Agnes în calitate de  sfătuitoare a fratelui ei mai mic, ducele Albert al II-lea, a fost reprezentanta habsburgilor în Austria Anterioară (Bavaria de astăzi și teritoriul aflat la vest de Tirol), acționând ca mediator în numeroase conflicte. În 1333 și 1340 ea a reușit să negocieze  așa-numita „Landfrieden” (înțelegere/acord)  între orașele Berna și Freiburg din Üechtland. Totuși, medierea din 1351 între orașele Zürich, Rapperswil și Waldstätten a eșuat.

Agnes a Ungariei deținea drepturile suverane asupra administrației habsburgice din Bözberg și Eigenamt, precum și asupra orașului Brugg. Ea a fondat spitalul din Baden.

Agnes a fost inițial înmormântată în biserica mănăstirii Königsfelden. Pe 14 noiembrie 1770 rămășițele ei și ale mai multor urmași ai lui Albert I, au fost mutate cu un cortegiu funerar special imperial, la Catedrala Sf. Blasiu și, după desființarea acestei mănăstiri, în cripta bisericii  Mănăstirii Sf. Paul din Lavanttal din Carintia.

Meister Eckhart a scris în numele și la comanda reginei Agnes cartea „Buch der göttlichen Tröstung” („Cartea consolării divine”).

Note

Bibliografie 
 Martina Wehrli-Johns: Agnes von Ungarn. În: Historisches Lexikon der Schweiz. (Digitalisat)
 Eduard Widmoser: Agnes von Österreich. În: Neue Deutsche Biographie (NDB), vol. 1, Duncker & Humblot, Berlin, 1953, , p. 96 (Digitalisat).
 Constantin von Wurzbach: Habsburg, Agnes (Königin von Ungarn). În: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich., Partea a 6-a, Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei, Viena, 1860, p. 137 (Digitalisat).
 Ellen Widder: Überlegungen zur politischen Wirksamkeit von Frauen im 14. Jahrhundert. Margarete Maultasch und Agnes von Ungarn als Erbtöchter, Ehefrauen und Witwen, in: 1363–2013. 650 Jahre Tirol mit Österreich, editori: Christoph Haidacher și Mark Mersiowsky, Innsbruck, 2015 (Publicație a Arhivei Landului Tirol 20), pp. 91–134.

Decese în 1364
Nașteri în 1281
Regine ale Ungariei
Casa de Habsburg
Nașteri pe 18 mai
Decese pe 10 iunie
Femei din Austria
Femei din secolul al XIV-lea